Такмичење у скоку увис за жене на Светском првенству у атлетици 2005. у Хелсинкију одржано је на Олимпијском стадиону, 6. и 8. августа.

Временски услови у финалу нису били најбољи и ометали су скакачице. Кајса Бергквист је упркос повредама које су је пратиле у последњих неколико месеци, показала шта се може постићи вољом и упорношћу. То је потврдила њена прва златна медаља на светским првенствимана резултатом 2,02 метра, што је био најбољи светски резултат у сезони 2005. до тада. У квалификацијама и финалу само једном је обарала летвицу, на висини од 2 метра, тако да би резултат вероватно био бољи да су временски услови дозвољавали. Дебитанткиња Шонте Хауард из САД, била је једина права конкуренција Бергквистовој. Изненадила је другим местом и својим личним рекордом од 2,00 метра. Швеђанка Ема Грин је наставила брзи успон у елиту, освајајући бронзу, прву медаљу на великим такмичењима у сениорској конкуренцији..

Земље учеснице 
Учествовало је 30 такмичарки из 21 земље.

 1.  (1) 
 2.  (1)
 3.  (1)
 4.  (1)
 5.  (1)
 6.  (1)
 7.  (1)

 8.  (1)
 9.  (1)
 10.  (2)
 11.  (3)
 12.  (1)
 13.  (3)
 14.  (3)

 15.  (1)
 16.  (1)
 17.  (1)
 18.  (1)
 19.  (1)
 20.  (2)
 21.  (2)

Рекорди пре почетка Светског првенства 2005 
Стање 5. августа 2005

Сатница

Рекорди после Светског првенства 2005 
Стање 8. августа 2005

Освајачице медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичарке су биле подељене у две групе по 15. Квалификациону норму за пласман у финале од 1,93 прескочило је пет такмичарки (КВ), а седам су пласман избориле према резултату (кв).

Финале 

Легенда: СР = Светски рекорд, РСП = Рекорд светских првенстава, ЕР = Европски рекорд, ЈАР = Јужноамерички рекорд, СРС = Светски рекорд сезоне (најбоље време сезоне на свету), ЛРС = Лични рекорд сезоне (најбоље време сезоне), НР = Национални рекорд, ЛР = Лични рекорд

Укупан биланс медаља у скоку увис за жене на отвореном после 10. Светског првенства 1983—2005.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су онe којe су освојили најмање 2 медаље.

Спољашње везе 
 Резултати клавификација на сајту ИААФ
 Резултати финала на сајту ИААФ

Скок увис за жене
Скок увис на Светском првенству у атлетици на отвореном